

Astronomia
 19243 Bunting – asteroide della fascia principale

Persone
 Basil Bunting – poeta britannico
 Bill Bunting – ex cestista statunitense
 Hem Bunting – ex maratoneta e mezzofondista cambogiano
 Judith Bunting – produttrice televisiva e politica britannica
 Sean Murphy-Bunting – giocatore di football americano statunitense